Naselja u Srbiji:
 Barič (Obrenovac, Srbija), naselje u sastavu općine Obrenovac
 Barič (Golubac, Srbija), naselje u sastavu općine Golubac